Fratelli Pereire – banchieri francesi
 Pereire – stazione della Metropolitana di Parigi